Uhlíř je člověk věnující se řemeslu uhlířství, tedy výrobě dřevěného uhlí. Nazývá se tak také člověk zabývající se rozvozem kamenného uhlí.

Uhlíř, ženská varianta Uhlířová, je také české příjmení, které nese více různých osobností:

mužský tvar
 Aleš Uhlíř (* 1951) – český právník, publicista a fotograf
 Antonín Uhlíř (1882–1957) – český sociolog a poslanec
 David Uhlíř (* 1954) – český advokát a ústavní soudce
 Dušan Uhlíř (* 1938) – český historik
 František Uhlíř, vícero nositelů:
 František Uhlíř (herec) (1883–1926) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 František Uhlíř (hudebník) (1950) – jazzový hráč na kontrabas, skladatel, pedagog
 František Uhlíř (klavírista) – český jazzový klavírista a skladatel
 František Uhlíř (politik) (1900–1980) – poslanec za Čs. stranu národně socialistickou, po roce 1948 v exilu
 František Uhlíř mladší – poslanec za Čs. stranu národně socialistickou, redaktor Svobodné Evropy, syn Františka Uhlíře (politika)
 Jan Uhlíř, více nositelů:
 Jan Uhlíř (skladatel) (1881–1963) – český hudební skladatel a dirigent
 Jan Uhlíř (kněz) (* 1974) – český katolický kněz, kutnohorský arciděkan
 Jan Boris Uhlíř (* 1972) – český historik
 Jaromír Uhlíř (1924–1974) – český lékař – chirurg a univerzitní profesor
 Jaroslav Uhlíř (* 1945) – český klavírista, zpěvák, hudební skladatel a moderátor
 Jiří Uhlíř (* 1937) – český bibliograf, filmograf a publicista
 Josef Uhlíř (1822–1904) – český středoškolský profesor a básník
 Lev Uhlíř (1897–1947) – český koncertní a operní pěvec, básník a spisovatel
 Martin Uhlíř, vícero nositelů:
 Martin Uhlíř (politik) (* 1976) – český občanský aktivista
 Martin Uhlíř (novinář) (* 1967) – český novinář a spisovatel
 Miloslav Uhlíř (1926–2009) – český lékař-gynekolog a pedagog
 Petr Uhlíř (* 1962) – český spisovatel a fotograf
 Radomil Uhlíř (1957–2019) – český herec, hudebník a malíř
 Václav Uhlíř (rozcestník) – více osob
 Vladimír Uhlíř (1926–2011) – český architekt, výtvarník a designér

ženský tvar s přechýlením
 Helena Uhlířová (* 1952) – bezpartijní politička z Karlovarska, poslankyně FS za normalizace
 Ivana Uhlířová (* 1980) – česká divadelní herečka
 Jarmila Uhlířová (1902–1988) – česká politička, poválečná poslankyně za národní socialisty, po roce 1948 v exilu
 Vladimíra Uhlířová (* 1978) – česká tenistka

Jiné významy
 Král a uhlíř – opera Antonína Dvořáka

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení